Brize Norton ist der Name folgender geographischer Objekte in England:

 Brize Norton (Ort), Ort in Oxfordshire
 RAF Brize Norton, Luftwaffenbasis in Oxfordshire